Champigneulle bezeichnet:

 Champigneulle, Gemeinde in Frankreich
 Glasmalerei Champigneulle, Glasmalerei in Metz

Champigneulle ist der Name folgender Personen:
 Charles Champigneulle (1820–1882), Glasmaler in Metz 
 Charles Champigneulle (1853–1905), Glasmaler in Paris und Sohn von Charles Champigneulle (1820–1882) 
 Charles Marie Champigneulle, Glasmaler und Sohn von Charles Champigneulle (1853–1905)  
 Emmanuel Champigneulle (1860–1942), Glasmaler in Bar-le-Duc und Sohn von Charles Champigneulle (1820–1882)
 Jacques Charles Champigneulle, Glasmaler und Sohn von Charles Marie Champigneulle

Siehe auch
 Champigneulles